Kabinett Granzow bezeichnet folgende Landesregierungen Mecklenburg-Schwerins unter Walter Granzow (NSDAP):
Kabinett Granzow I (1932–1933)
Kabinett Granzow II (1933)